Игор може да се отнася за:
 Игор, мъжко име
 Игор I (?-945), княз на Киевска Рус
 Игор II (?-1147), велик княз на Киевска Рус
 Игор (филм), американски компютърен анимационен филм от 2008 година